Angel of Death – singel grupy muzycznej Vader
 Angel of Death – utwór grupy muzycznej Slayer